Косово — деревня в Молоковском районе Тверской области. Входит в состав Ахматовского сельского поселения.

География 
Южнее деревни протекает река Мелеча.

История 
Деревня по сведениям 1859 года входила в состав Весьегонского уезда.

В 1931-32 годах в Косово начал работать льнозавод, который сгорел в 1945 году. Также в деревне функционировал колхоз имени Ворошилова.

Экономика 
В деревне работает сельскохозяйственное предприятие ООО «Прогресс-Агро»

Примечания 

Населённые пункты Молоковского района